Omnivision steht für:

 Filmformat, siehe 180-Grad-Kino
 Fähigkeit einer Kamera, die ganze Sphäre abzubilden, siehe Omnidirektionale Kamera